Magyari Béla (1895–1962) zenész, népi zenekar vezető
 Magyari Béla (1910–?) villamosmérnök, hiradástechnikai mérnök, főszerkesztő
 Magyari Béla (1942–) építőmérnök
 Magyari Béla (1949–2018) űrhajós, gépészmérnök, pilóta, katonatiszt